Ælfflæd puede hacer referencia a:

Ælfflæd o Alfleda, santa;
Ælfflæd, hija de Offa de Mercia;
Ælfflæd, hija de Ceolwulf I de Mercia.
Ælfflæd, esposa de Eduardo el Viejo;